Осман-паша:
 Осман-паша — турецкий наместник в Ширване.
 Осман-паша (адмирал) — турецкий адмирал.
 Осман Нури-паша — турецкий генерал.